Antonio da Montefeltro (n.1445 – m.1508)
 Antonio I da Montefeltro (personaggio leggendario del XII secolo)
 Antonio II da Montefeltro (n.1348 – m.1404)